Бялый — фамилия.

Известные носители:
 Бялый, Григорий Абрамович (1905—1987) — советский литературовед, профессор Ленинградского государственного университета.
 Бялый, Леонард Онуфриевич (1807—1877) — генерал-майор, участник Крымской войны.

См. также 
 Бялик
 Бялко